Малая Дубна:

 Малая Дубна — деревня и сельское поселение в Орехово-Зуевском районе Московской области России.
 Малая Дубна — река в Московской области России, левый приток реки Большая Дубна, впадающей в Клязьму.

См. также 
 Дубна (значения)